Rullatura – in agricoltura, lavorazione del terreno finalizzata ad ottenere un moderato compattamento superficiale
Rullatura – in metallurgia, lavorazione dei materiali metallici finalizzata ad ottenere un incremento della finitura e delle proprietà meccaniche superficiali